Елбертон има више значења:
 Елбертон (Џорџија)
 Елбертон (Ајова)